Damernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2019 blev afholdt tirsdag den 24. september. Ruten var 30,3 km lang. Løbet blev vundet af amerikanske Chloé Dygert Owen med over halvandet minuts margin.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Louise Norman Hansen
 Pernille Mathiesen

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Enkeltstart (damer)